Солёновское сельское муниципальное образование — сельское поселение в Яшалтинском районе Калмыкии. Административный центр и единственный населённый пункт в составе поселения — село Солёное.

География 

Сельское поселение расположено в центральной части Яшалтинского района и граничит на северо-западе с Манычским, на западе — с Березовским, на юго-западе — с Веселовским, на юге — с Красномихайловским, на востоке — с Краснопартизанским, и Октябрьским СМО, на севере — с Ростовской областью. Северной границей СМО служит озеро Маныч-Гудило.

Население

Примечания 

Муниципальные образования Яшалтинского района
Сельские поселения Калмыкии